Tokko steht für:
 Tokko (Fluss), Fluss in Sibirien
 das Pseudonym des Schriftstellers Ludwig Dexheimer

Tokkō bezeichnet:
 eine japanische Polizeieinheit, siehe Tokubetsu Kōtō Keisatsu
 Tokkō (Manga), Manga von Tōru Fujisawa

Siehe auch:
 Toko